

Prénom 
Azar est un prénom qui existe chez les Juifs, les Iraniens, et les Turcs.
 Azar Andami (1926-1984), médecin et bactériologiste iranienne.
 Azar Karadaş (1981-), footballeur norvégien d'origine turque.
 Azar Lawrence (1953-), musicien de jazz américain.
 Azar Majedi  (19?-), femme politique iranienne vivant en exil en Angleterre.

Patronyme 
 Afshin Amjee Azar (1978-), chanteur iranien.
 Alex Azar (1967-) secrétaire à la Santé et aux Services sociaux du président américain Donald Trump.
 Amado Azar (1913-1971), boxeur argentin.
 Roberto Azar (1966-), joueur de tennis argentin.
 Samir Azar (1939-2017), homme politique libanais.

Autres 
 En langue hébraïque, Azar signifie l'aide, le secours et la protection. En langue espagnole, Azar signifie le hasard, la chance. En langue portugaise, Azar signifie la malchance.
 Azar désigne le personnage connu sous le nom de Terah dans la Bible.
 Azar est le  du calendrier civil iranien de 1925.

Voir aussi 
 
 azhar
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom